Ganāveh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bandar-e Ganāveh, kommunhuvudort, Bushehr, 
 Shahrestān-e Ganāveh, kommun, Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar